Cacoal (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Cacoal (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia